Солер може да се отнася за:
 Алваро Солер (р. 1991), испански музикант
 Фернандо Солер (1895 – 1979), мексикански актьор
 Хуан Солер (р. 1966), аржентински актьор
 Хулиан Солер (1907 – 1977), мексикански режисьор и актьор